Citamiang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Citamiang (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 107,34), Jawa Barat, 
 Kelurahan Citamiang, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Citamiang, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Citamiang (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 106,89), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar